Эдуардс — многозначное имя собственное, встречается в виде топонимов и фамилий.
 Эдуардс — плато на юге США (штат Техас), расположенное между долинами рек Рио-Гранде и Колорадо, на границе с Примексиканской низменностью.
 Эдуардс, Борис Васильевич (1860—1924) — российский художник, график, скульптор.
 Эдуардс, Джордж (1855—1915) — английский театральный антрепренёр.
 Лейк-Эдуардс — населённый пункт (тауншип) в округе Кроу-Уинг, Миннесота, США.
 См. также